RFG Taube (de l'acrònim en alemany del fabricant Reise- und industrieFlug GmbH), avió monoplà utilitzat a la Primera Guerra Mundial per Alemanya
 Revue française de gestion, revista científica especialitzada en gestió publicada a França
 Revue française de go, revista especialitzada en el joc del go publicada a França